Prelle ima više značenja:
 Prelle, Asti
 Prelle, Biella